est une expression anglaise signifiant « la firme ». Elle peut faire référence à :

Roman 

 , titre original de La Firme, roman de John Grisham publié en 1991.

Cinéma et télévision 

 , téléfilm britannique d'Alan Clarke diffusé en 1988 ;
 , film britannique de Nick Love sorti en 2009 ;
 , titre original de La Firme, film américain de Sydney Pollack sorti en 1993 ;
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur Global ;
 , série télévisée malais diffusée depuis  sur .

Groupe 

 , groupe rock britannique formé en 1984 avec Paul Rodgers et Jimmy Page;
 , album du groupe éponyme sorti le  ;
 , super-groupe de hip-hop américain formé de 1996 à 1998 
 Nas, Foxy Brown, AZ, and Nature Present The Firm: The Album, album de ce groupe ;
 , groupe de musique humoristique britannique formé de 1982 à 1987.

Voir aussi